Sicking ist

ein Familienname:
 Altfrid Sicking (* 1960), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Anja Sicking (* 1965), niederländische Autorin
 Christiaan Marie Jan Sicking (1933–2000), niederländischer Gräzist

ein Ortsname:
 Sicking (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Sicking (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Sicking (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Sicking (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Sicking (Schaufling), Ortsteil der Gemeinde Schaufling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Sicking (Gemeinde Desselbrunn), Ortschaft von Desselbrunn im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Sickingen